Bonholz ist der Ortsname von

 Bonholz (Alfdorf), Weiler in der Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Bonholz (Gemmrigheim), Waldstück in der Gemeinde Gemmrigheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Bonholz (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Bonholz (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern